Dual kan syfta på:

 Dual (företag) – en speltillverkare
 Dual (geometri) – en slående egenskap hos projektiva plan
 Dual (varumärke) – en tillverkare av hifiutrustning
 Dualis – ett grammatiskt numerus
 Dualrum – inom linjär algebra är dualrummet till ett vektorrum V över en kropp K